El término excursión puede hacer referencia a: 

Excursión es un recorrido o travesía, generalmente a pie. 
Excursión, en el ámbito militar, incursión, correría.

Los términos excursión y excursiones también pueden hacer referencia al título de varias obras artísticas:
 Excursiones película argentina de 2009.
 Excursiones cuarto y último (LP) disco del grupo argentino de rock alternativo y pop experimental, liderado por Rosario Bléfari, Suárez.